Boyens ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Boyens (* 1983), neuseeländischer Fußballspieler

 Philippa Boyens, neuseeländische Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Boeyens
 Boyen